Mutzbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wilhelm Mutzbauer (1908–1968), deutscher Gartenarchitekt
 Norbert Mutzbauer (* 1957), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof